Уста́в Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за — основной закон внутренней жизни Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), ранее РСДРП, РСДРП(б), ВКП(б).

Устав определял права и обязанности членов КПСС, её организационные принципы, нормы внутрипартийной жизни и методы её практической деятельности. Являлся обязательным для всех коммунистов и партийных организаций и обеспечивал выполнение Программы Коммунистической партии Советского Союза. Новый текст устава или вносимые в старый текст изменения принимались съездом КПСС либо партийной конференцией.

Редакции устава 
 редакция II съезда РСДРП (1903) Верховным органом РСДРП являлся съезд; высшим органом между съездами — Совет партии, который должен был объединять деятельность Центрального комитета (ЦК), направлявшего практическую деятельность партии, и редакции Центрального органа (ЦО, газеты «Искра»), осуществлявшей идейное руководство. На съезде разгорелась борьба вокруг вопроса о членстве в партии (§ 1 Устава). Формулировка В. И. Ленина требовала от членов партии личного участия в работе одной из её организаций. В формулировке Ю. О. Мартова членом партии мог считаться всякий, оказывающий партии регулярное личное содействие под руководством одной из её организаций. Съезд принял Устав, подготовленный Лениным; но § 1 прошёл в редакции Мартова. По этому принципу РСДРП раскололась на фракции большевиков и меньшевиков.
 частичные изменения на III съезде РСДРП (1905) § 1 принят в формулировке В. И. Ленина. Между съездами руководство партией передано ЦК.
 редакция IV (Объединительного) съезда РСДРП (1906) В основу партийной жизни лёг принцип демократического централизма.
 частичные изменения на V (Лондонском) съезде РСДРП (1907) Съезд выбирает только ЦК, который сам назначает редакцию ЦО.
 частичные изменения на Шестой (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП (1912) Допущен принцип кооптации.
 редакция VI съезда РСДРП(б) (1917) Требование к приёму в партию только по рекомендации 2-х членов. Исключение из партии решается общим собранием местной организации. Съезд избирает Ревизионную комиссию.
 редакция Восьмой Всероссийской конференции РКП(б) (1919) Основой партии является партийная ячейка. Для вступления необходим кандидатский стаж. Определена структура подразделений на разных уровнях организации. 
 редакция Двенадцатой Всероссийской конференции РКП(б) (1922)
 частичные изменения на XIV съезде ВКП(б) (1925) Образована Партколлегия ЦКК для рассмотрения нарушений партийной этики, Программы и Устава. 
 редакция XVII съезда ВКП(б) (1934) Определена роль и место Коммунистической партии как «… передовой, организованный отряд пролетариата Союза ССР, высшая форма его классовой организации». Центральная контрольная комиссия (ЦКК) преобразована в Комиссию партийного контроля (КПК) при ЦК. 
 частичные изменения на XVIII съезде ВКП(б) (1939) Положение о правах члена партии, отмена периодических массовых чисток партии. Создан новый орган — Всесоюзная партконференция.
 редакция XIX съезда КПСС (1952) Исключены параграфы о созывах Всесоюзных партконференций, расширен перечень обязанностей члена партии. Вместо Политбюро образован Президиум ЦК КПСС, Оргбюро упразднено.
 частичные изменения на XX съезде КПСС (1956) Цеховые партийные организации могут создаваться в первичных организациях, имеющих свыше 50 коммунистов.
 редакция XXII съезда КПСС (1961)

 частичные изменения на XXIII съезде КПСС (1966)
 частичные изменения на XXIV съезде КПСС (1971)
 частичные изменения на XXVII съезде КПСС (1986)

Тексты Уставов 

 Устав ВКП(б), принят Двенадцатой Всероссийской конференции РКП(б), изменения XIV съезда ВКП(б)
 Устав ВКП(б), принятый XVII съездом ВКП(б)
 Устав КПСС, утвержден XXII съездом, частичные изменения внесены XXIII и XXIV съездами КПСС

Примечания

Литература 
 
 
 Ленин В. И. Доклад об уставе партии 29 июля (11 августа) 1903 г. // Ленин В. И. Полное собрание сочинений в пятидесяти пяти томах. — издание пятое. — М.: Издательство политической литературы, 1967. — Т. 7. Сентябрь 1902 ~ сентябрь 1903. — С. 273
 

Документы КПСС